Cedar Lakes ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Lakes (Iowa)
 Cedar Lakes (Kentucky)
 Cedar Lakes (Michigan)
 Cedar Lakes (Nebraska)
 Cedar Lakes (New York)
 Cedar Lakes (Ohio)
 Cedar Lakes (Texas)

in Kanada:
 Cedar Lakes (Ontario)

Siehe auch:
 Cedar Lake